Palmensi – abitanti di Palma (Minas Gerais)
Palmensi – abitanti di Palmas (Paraná)
Palmensi – abitanti di Palmas (Tocantins)
Palmensi – abitanti di Palù (Italia)
Palmensi – abitanti di Santo Antônio do Palma